Алекса́ндр Но́сов:
 Носов, Александр Алексеевич (род. 1971) — депутат Государственной думы РФ VII созыва.
 Носов, Александр Андреевич (1920—1991) — подполковник авиации, Герой Советского Союза.
 Носов, Александр Иванович (1913—1960) — инженер-полковник, Герой Социалистического Труда.
 Носов, Александр Михайлович (1924—1943) — гвардии младший сержант, Герой Советского Союза.
 Носов, Александр Романович (род. 1995) — российский футболист.